Маріон Бартолі була чинною чемпіонкою, але вирішила того разу не брати участі.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемігши Юлію Вакуленко з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

Challenge Bell
2007